

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Gabrielów – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Osjaków
 Gabrielów – przysiółek wsi Słupia w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Słupia Konecka
 Gabrielów – przysiółek wsi Brzozowa w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Secemin